Czas prawdy (ang. The Hour, 2011-2012) – brytyjski serial obyczajowy stworzony przez Abi Morgan. Wyprodukowany przez Kudos Film and Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 19 lipca 2011 roku na kanałach BBC Two i BBC HD. Ostatni odcinek serialu został wyemitowany 13 grudnia 2012 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 30 listopada 2011 roku na kanale Fox Life.

Dnia 12 lutego 2013 roku stacja BBC ogłosiła, że serial został anulowany.

Obsada 
 Ben Whishaw jako Freddie Lyon
 Dominic West jako Hector Madden
 Romola Garai jako Bel Rowley
 Anton Lesser jako Clarence Fendley (I seria)
 Julian Rhind-Tutt jako Angus McCain
 Joshua McGuire jako Isaac Wengrow
 Lisa Greenwood jako Sissy Cooper
 Anna Chancellor jako Lix Storm
 Peter Capaldi jako Randall Brown (II seria)
 Burn Gorman jako Thomas Kish (I seria)
 Juliet Stevenson jako Lady Elms (I seria)
 Tim Pigott-Smith jako Lord Elms (I seria)
 Andrew Scott jako Adam Loray (I seria)
 Oona Castilla Chaplin jako Marnie Madden

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Seriale telewizyjne BBC
Seriale telewizyjne emitowane od 2011